Республика́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Республиканская улица — улица в Волгограде.
 Республиканская улица — улица в Екатеринбурге.
 Республиканская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Республиканская улица — улица в Казани.
 Республиканская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Республиканская улица — улица в городе Самаре.
 Республиканская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Республиканская улица — улица в Северодвинске.
 Республиканская улица — улица в Томске. 
 Республиканская улица — улица в Ярославле.

См. также 

 Улица Республики